

Film
After the Ball Was Over – cortometraggio del 1914 diretto da W.P. Kellino
After the Ball Was Over – film del 1969

Tv
After the Ball Was Over, episodi del 1975 della serie tv I Didn't Know You Cared